est un genre éteint de « reptiles » de la famille des Sphenodontidae.

La seule espèce de ce genre :  a été découverte en 1996 dans la formation géologique de La Boca près de Tamaulipas au Mexique datant du Jurassique inférieur (étage Pliensbachien) soit il y a environ entre  (millions d'années).

Présentation 
Cette datation a été révisée après une première attribution au Jurassique moyen.

Description 
Le mode de croissance des dents de Cynosphenodon, qui rappelle celui de la seule espèce actuelle de Sphenodontidae (Sphenodon punctatus ou tuatara), a conduit le paléontologue mexicain Victor-Hugo Reynoso à rattacher Cynosphenodon à la famille des Sphenodontidae. Il est considéré comme carnivore à omnivore.

Étymologie 
Cynosphenodon du grec « cynos » (chien) pour la ressemblance de ses dents avec celles des canidés, et sphénodonte : « sphénodonte-chien ».

Position phylogénétique 
Position phylogénétique de Cynosphenodon au sein des Sphenodontidae en 2014 :

Cladogramme dans Rhynchocephalia

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques 

†
Genre de diapsides préhistoriques (nom scientifique)
Lépidosaurien préhistorique
Diapside du Jurassique inférieur
Paléontologie au Mexique
Taxon fossile décrit en 1996